Anchor Mine bezeichnet mehrere

Minen in den Vereinigten Staaten:
 Anchor Mine (Mesa County, Colorado)
 Anchor Mine (Gilpin County, Colorado)
 Anchor Mine (Boulder County, Colorado)
 Anchor Mine (Nevada), im Clark County
 Anchor Mine (Socorro County, New Mexico)
 Anchor Mine (Taos County, New Mexico)
 Anchor Mine (Utah), im Summit County
 Anchor Mine (Washington), im Okanogan County